Абаде  — власна назва.

Топоніми

Абаде (Іран)

Абаде-де-Вермоїн — парафія.
 Абаде-де-Нейва — парафія.